Attentato a Giovanni Paolo II – evento storico avvenuto il 13 maggio 1981
Attentato al Papa – miniserie televisiva del 1986 diretta da Giuseppe Fina e basata sull'evento storico
Vaticangate - Attentato al Papa (Das Papstattentat) – film TV del 2008 diretto da Rainer Matsutani